Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands kan henvise til:

 Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (1875), et tysk politisk parti, forløber for SPD
 Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (1931-1945), et tysk politisk parti